

Смітвілл — місто, штат Арканзас
 Смітвілл — місто, штат Джорджія
 Смітвілл — місто, штат Міссісіпі
 Смітвілл — місто, штат Міссурі
 Смітвілл — місто, штат Нью-Йорк
 Смітвілл — місто, штат Оклахома
 Смітвілл — місто, штат Теннессі
 Смітвілл — місто, штат Техас
 Смітвілл — селище, штат Огайо
 Смітвілл — переписна місцевість в окрузі Атлантик, штат Нью-Джерсі